Moineau ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Moineau (1928–1985), französischer Radrennfahrer
Georges Moineau (1914–2008), französischer Komponist
 Hervé Moineau (* 1955), französischer Motorradrennfahrer
 Jean-Claude Moineau, französischer Kunsttheoretiker
 Julien Moineau (1903–1980), französischer Radrennfahrer
 La môme Moineau (1908–1968), französische Sängerin
 René Moineau, der 1930 die Exzenterschneckenpumpe zum Patent anmeldete